Мост автомагистрали I-35W через реку Миссисипи был построен в 1967 году в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стальной сегментный арочный мост длиной 581 м, трёхпролётный на 4 парах опор, с ездой поверху на восемь полос федеральной автомагистрали I-35 (Миннесота). Считался третьим в штате по загруженности. С 1990 федеральные службы признали его конструктивно несовершенным, с 1993 начался местный ежегодный мониторинг его состояния, выявляя год от года всё больше проблем: появление новых трещин, недочёты при проектировании, обуславливающие недостаточный запас прочности, коррозию и общую усталость конструкции. К 2005 стало окончательно ясно, что мосту плохо (последнее место в выборке из 10 000 мостов по стране). За полтора года до катастрофы его почти собрались подремонтировать, но обследования показали бессмысленность ремонта. В планах было поменять его к 2020, а пока продолжать наблюдения и заниматься текущим мелким ремонтом. Несколько недель до момента обрушения на мосту велись дорожные работы.

1 августа 2007 года, в 18:05 по местному времени, в час пик мост обрушился. В результате 13 человек погибли, более 100 получили ранения. Обрушение было заснято камерой видеонаблюдения. Во время обрушения на мосту находилось около 50 машин и несколько рабочих. В результате падения некоторые из машин загорелись. На мосту также находился школьный автобус, но никто из детей серьёзно не пострадал. Один школьный работник получил серьёзные ранения, десять детей — незначительные травмы.

Расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала конструктивная недоработка моста — так называемые фасонки (детали, соединяющие фермы моста) были изготовлены из металла недостаточной толщины и в определённый момент не выдержали нагрузки.

Через год на месте рухнувшего был выстроен новый мост.

Примечания

Ссылки 
 

Мосты Миннесоты
Мосты через Миссисипи
Здания и сооружения Миннеаполиса
Аварии на мостах
События 1 августа
2007 год в Миннесоте